Dywizje piechoty noszące numer 66:

 66 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 66 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1 formowania)
 66 Połtawska Dywizja Strzelców Gwardii Armii Czerwonej (21 I 1943 z przemianowania 293 Dywizji Strzelców)
 66 Dywizja Piechoty Armii Francuskiej
 66 Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1939-1940)
 66 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1943-1945)